Carlo Giuseppe d'Asburgo (1649-1664), figlio dell'imperatore Ferdinando III
Carlo Giuseppe d'Asburgo-Lorena (1745-1761), figlio dell'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo